

Радванка — околиця Ужгорода (Закарпаття), де 1950 відкрито поселення 8 — 9 ст

Радванка — село в гміні Желехлінек Томашовського повіту Лодзинського воєводства